Свирино — название населённых пунктов в России:
 Свирино — деревня в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Свирино — село в Новоспасском районе Ульяновской области.